Petrignano ima više značenja:
 Petrignano, Perugia
 Petrignano, Rieti